Remmarklobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Remmarklobbarna (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Remmarklobbarna (vid Strömsö, Raseborg), Nyland,

Se även
Remmarklobben
Remmarkobben
Remmarkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar